Rywalizacja indywidualna w szpadzie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 została rozegrana w dniach 9–11 sierpnia. Wystartowało 68 zawodników z 26 krajów.

Wyniki  
W pierwszej rundzie rywalizowano w ośmiu grupach. Z każdej z grupy pięciu najlepszych zawodników awansowało do drugiej rundy. W rundzie drugiej rywaizowano w czterech grupach. Z każdej grupy pięć najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinale pięciu najlepszych zawodników z dwóch grup awansowało do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodnika do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano do trzech trafień. Za każde zwycięstwo przyznawano 2 punkty za remis przyznawano 1 punkt.

Runda 1 
 Grupa 1 

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

 Grupa 8

Runda 2 
 Grupa 1 

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

Półfinały 
 Grupa 1 

 Grupa 2

Finał 
 Grupa 1

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936